Ынырга:
 Ынырга — река на Алтае
 Ынырга — село, Чойский район Республики Алтай